Sancti-Spíritus (Badajoz), un municipi de la província de Badajoz, a la comunitat autònoma d'Extremadura.
 Sancti-Spíritus (Salamanca), un municipi de la província de Salamanca, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 Sancti Spíritus (Cuba), un municipi de la província de Sancti Spíritus, Cuba.
 Provincia de Sancti Spíritus, una província de Cuba.
 Fútbol Club Sancti Spíritus, un club cubà de futbol de la ciutat de Sancti Spíritus.